Krarup est un patronyme danois pouvant désigner:

Patronyme
Agner Krarup Erlang (1878-1929), mathématicien danois
Bertel Krarup (né en 1947), historien de la musique danois
 (1872-1909), ingénieur télégraphique danois
 (1915-2013), cavalier olympique danois
 (1935-2017), homme politique danois
 (né en 1937), écrivain et homme politique danois

Homonymie de patronyme
Patronyme danois